Иван Алексеевич Демидов: Демидов, Иван Алексеевич (род. 1981) — российский киберспортсен, игрок в покер.
 Демидов, Иван Алексеевич (род. 2005) — российский хоккеист.